Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2013 для зоны КАФ — отборочный турнир Африки, который определил представителей континента на чемпионате мира по пляжному футболу 2013 в Таити. Турнир проходил с 22 по 26 мая 2013 года в Эль-Джадиде, Марокко впервые. Турнир второй раз проводился в Марокко, после того, как в прошлом году он прошел в другом городе этой страны - Касабланке. Изначально проведение турнира было запланировано с 10 по 14 апреля 2013 года, потом на с 29 мая по 2 июня 2013 года.

Все матчи были сыграны на Mazagan Beach Resort в Эль-Джадиде.

Участвующие команды
Восемь команд подтвердили своё участие в турнире:

 
 
 
 
 
 
 
 

Принять участие в турнире планировала сборная Уганды, но им пришлось сняться из-за отсутствия финансирования.</div>

Жеребьёвка
Жеребьёвка, которая разделила восемь команд на две группы по четыре команды была проведена в Mazagan Beach Resort в Эль-Джадиде.

Групповая стадия 
Время начала всех матчей указано по местному времени Эль-Джадиды, (UTC+1).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Индивидуальные награды

Команды прошедшие квалификацию

Итоговое положение команд

Примечания 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2013